Personen:
Eric Leman (1946), een voormalig Belgisch wielrenner
Gérard Leman (1851-1920), een Belgische generaal

Overig:
Station Leman, een spoorweghalte in de Belgische gemeente Flémalle
Léman (kanton), een kanton tijdens de Helvetische Republiek
Leman (Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Leeman
Lehman
Lehmann